Landtagswahlkreis 113 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Lippe I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund V (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Unna-Süd (1947 bis 1962)